Batié – città-dipartimento del Burkina Faso
Batié – comune del Camerun
Batiè – città dell'Etiopia